Flughafen Krasnojarsk hat folgende Bedeutungen:

 Flughafen Jemeljanowo
 Flughafen Tscheremschanka